Lotfe ist der Name:
 von Federico Salas Lotfe (* 1955), mexikanischer Botschafter
 eines Bombenzielgeräts der deutschen Luftwaffe (Lotfernrohr), siehe Lotfe (Luftwaffe)